

Ментон — місто, штат Мічиган
 Ментон — переписна місцевість, штат Каліфорнія

 Ментон — місто, штат Алабама
 Ментон — місто, штат Індіана
 Ментон — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Ментон — переписна місцевість, штат Техас

Див. також 
 Ментона
 Мантон (значення)